moa – wymarły ptak
 Moa – rzeka w Afryce
 Moa – miasto i gmina na Kubie
 Microlensing Observations in Astrophysics (MOA) – program poszukiwania planet pozasłonecznych